Eilstorf ist Name von Walsroder Stadtteilen, Landkreis Soltau-Fallingbostel, Niedersachsen 
Groß Eilstorf 
Klein Eilstorf 
Siehe auch
Eilsdorf